Charles Dixon (zm. 1817) – farmer, handlarz, sędzia i polityk z New Brunswick
 Charles Dixon (1858–1926) – brytyjski ornitolog
 Charles Harvey Dixon (1862–1923) – brytyjski polityk
 Charles Dixon (1872–1934) – brytyjski artysta, przedstawiciel malarstwa marinistycznego
 Charles Dixon (1873–1939) – angielski tenisista
 Chuck Dixon (Charles Dixon) (ur. 1954) – amerykański autor komiksów